

Geografia 
Partizani – villaggio nel comune di Maliuc, distretto di Tulcea, nella regione storica della Dobrugia., Romania

Sport 
Partizani Tirana – società calcistica albanese